Die Abkürzung SSU steht für:

 Sonoma State University
 Southampton Solent University
 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, den Jugendverband der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Schwedens
 Strategic Services Unit, einen Geheimdienst der USA
 Sudanesische Sozialistische Union
 small subunit, kleine Untereinheit von Proteinen (z. B. von RuBisCO)
 Mitsubishi SSU (Super Sports Utility), ein Konzeptfahrzeug des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi

SSU